Strowski ist der Familienname folgender Personen:

 Fortunat Strowski (1866–1952), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Julia Strowski (* 1998), deutsch-japanische Schauspielerin